ДПА:
 Державна податкова адміністрація
 Випускні іспити у навчальних закладах